Манган који се јавља у природи (25Mn) сачињен је од 1 стабилног изотопа, 55Mn. 25 радиоизотопа је окарактерисано, а најстабилнији су 53Mn с полуживотом од 3,7 милиона година, 54Mn с полуживотом од 312,3 дана и 52Mn с полуживотом од 5,591 дана. Сви преостали радиоактивни изотопи имају полуживоте који су краћи од 3 сата и већина ових полуживота је краћа од 1 минута, а само 45Mn има непознат полуживот. Најмање стабилан је 44Mn с полуживотом краћим од 105 наносекунди. Овај елемент такође има 3 мета-стања.

Манган је део гвожђеве групе елемената, за које се верује да се синтетишу у великим звездама крактко пре експлозије супернове. 53Mn се распада на 53Cr с полуживотом од 3,7 милиона година. Због његовог релативно кратког полуживота, 53Mn се јавља само у мањим количинама услед деловања космичких зрака на гвожђе у стенама. Манганови изотопни садржаји су типично у комбинацији с хромовим изотопним садржајима и нашли су примену у изотопној геологији и радиометричком датирању. Mn—Cr изотопни односи појачавају доказ од 26Al и 107Pd за рану историју Сунчевог система. Варијације у односима 53Cr/52Cr и Mn/Cr из неколико метеорита индицирају почетни 53Mn/55Mn однос који сугерише да изотопна систематика Mn—Cr мора да резултује из ин ситу распада 53Mn у диференцираним планетарним телима. Стога, 53Mn пружа додатни доказ за нуклеосинтетичке процесе непосредно пре коалесценције Сунчевог система.

Изотопи мангана су по атомској тежини у опсегу од 46 u (46Mn) до 65 u (65Mn). Примарни тип распада за најзаступљенији стабилни изотоп, 55Mn, јесте електронски захват; примарни мод после је бета распад.

Списак изотопа

Белешке 
 Вредности означене са # нису чисто измедене из експерименталних података, него у најмању руку делимично из систематских трендова. Спинови са слабим аргументима придруживања су ’обавијени’ заградама.
 Несигурности су дате у концизној форми у заградама након одговарајуће последње цифре. Вредности несигурности означавају једну стандардну девијацију, осим изотопне композиције и стандардне атомске масе из IUPAC-а, који користе проширене несигурности.
 Масе нуклида даје IUPAP Комисија о симболима, јединицама, номенклатури, атомским масама и фундаменталним константама (SUNAMCO)
 Заступљености изотопа даје IUPAC Комисија о изотопним заступљеностима и атомским тежинама (CIAAW)

Референце

Извори 
 Масе изотопа из:
 
 Изотопне композиције и стандардне атомска масе из:
 
 
 Полуживот, спин и изомерни подаци одабрани из следећих извора (в. напомене при уређивању на страници за разговор овог чланка):
 
 
 

Манган
Манган